Фо́сетт, Фоусет, Фоусетт () — английская фамилия.

Известные носители 
 Фосетт, Алан — британский игрок в боулинг, чемпион мира в парах (1983).
  (род. 1990) — австралийский регбист, чемпион летних Паралимпийских игр (2016).
  (1808—1893) — британский гравёр-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1909—1961) — британский хоккеист, участник зимних Олимпийских игр (1928).
  (род. 1944) — канадский писатель и культуролог, лауреат премии Фонда писателей Канады в области нехудожественной литературы (2003).
  (род. 1970) — британский игрок в регбилиг в составе клубов Суперлиги «Уоррингтон Волвз» и «Уэйкфилд Тринити».
 Фосетт, Гвен — австралийская прыгунья в воду, серебряная медалистка Игр Британской империи в прыжках с 10 м (1950).
 Фосетт, Генри (1833—1884) — английский экономист.
  (ур. Грасс) — американская гребчиха, бронзовая медалистка Чемпионата мира по слалому на каноэ в смешанных двойках (1969), супруга Марка Фосетта (1932—2015).
  (1913—1991) — британский юрист, председатель Европейской комиссии по правам человека (1972—1981).
  (1920—1997) — британский врач и педагог, член Королевской коллегии врачей (с 1968).
  (род. 1950) — британский нейробиолог, член Королевской коллегии врачей (с 2000), обладатель Медали Ариенса Капперса Королевской академии наук и искусств Нидерландов (2008).
  (род. 1968) — американская футболистка, олимпийская чемпионка (1996, 2004) и чемпионка мира (1991, 1999).
  (1768—1837) — британский театральный актёр и драматург.
 Фосетт, Джон (1855—1916) — британский политик, лорд-мэр Брэдфорда (1907—1908).
  (1866—1944) — британский хирург, член Королевской коллегии хирургов (с 1892) и Королевской коллегии врачей (с 1902).
 Фосетт, Джон (род. 1929) — британский дипломат, посол Великобритании в Демократической Республике Вьетнам (1974—1975) и Болгарии (1986—1989).
 Фосетт, Джон (род. 1968) — канадский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
  (1917—2009) — американский микробиолог, член Национальной академии наук (с 1972), президент Международной федерации обществ микроскопических исследований (1974—1977).
  (род. 1963) — австралийский политик, член Палаты представителей (2004—2007) и Сената (с 2011).
 Фосетт, Кейла — канадская лучница, бронзовая медалистка Канадских зимних игр в стрельбе из олимпийского лука в командном разряде (2011).
 Фосетт, Ли (род. 1986) — британский игрок в хоккей на траве, член сборной Шотландии.
  (1904—1990) — британская легкоатлетка, чемпионка Великобритании по метанию копья (1926) и диска (1930).
  (1865—1935) — американский религиозный деятель, епископ Куинси Епископальной церкви (1904—1935).
 Фосетт, Майра — гвианская бегунья, чемпионка Британской Вест-Индии по бегу на 100 и 200 м (1959).
  (1932—2015) — американский гребец, бронзовый медалист Чемпионата мира по слалому на каноэ в смешанных двойках (1969), супруг Гэй Фосетт.
  (род. 1972) — канадский сноубордист, участник зимних Олимпийских игр (1998, 2002).
 Фосетт, Миллисент (1847—1929) — английская суфражистка и феминистка.
  (род. 1986) — американская волейболистка, победитель Мирового гран-при (2010—2012, 2015) и чемпионка мира (2014).
  (1909—1998) — американский педагог, президент Университета штата Огайо (1956—1972).
  (1910—1997) — канадский политик, член Палаты общин (1965—1968).
 Фосетт, Норман — ирландский автогонщик, чемпион Ирландии в классе Touring (2013).
 Фосетт, Перси (1867—1925) — британский топограф и путешественник.
  (1903—1967) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1885—1940) — американский издатель и спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1924).
  (1727—1804) — британский военный деятель и дипломат, посланник Великобритании в княжестве Брауншвейг-Вольфенбюттель (1765, 1775—1776), генерал-адъютант (1781—1799), управляющий фортификациями Грейвсенда и Тилбери (1776—1796), гарнизоном Лимерика (1804) и Военным госпиталем в Челси (1796—1804).
 Фосетт, Уильям (ум. 1871) — британский политик, мэр Шеффилда (1855)
 Фосетт, Уильям (1851—1926) — британский ботаник.
 Фосетт, Филиппа (1868—1948) — английский математик.
 Фосетт, Фэрра (1947—2009) — американская актриса, модель и художница.
 Фосетт, Шервуд (1919—2015) — американский инженер и изобретатель, первый директор Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США (1965—1967), лауреат Вашингтонской премии (1989).
 Фосетт, Эдвард (1867—1942) — британский анатом, заведующий кафедрой человеческой анатомии Бристольского университета (1893—1934), член Королевского общества (с 1923).
  (1847—1904) — американский писатель и поэт.
  (род. 1951) — родезийский (южноафриканский) теннисист, чемпион Шотландии (1975).

См. также

Примечания